Sig kan avse:

Sig (namn), ett germanskt namn och namnprefix som betyder "seger"
Sig (ort), en ort i Algeriet
Sig (pronom), ett reflexivt pronomen
Sig (runa), en armanenruna, senare använd i Schutzstaffel (SS) logotyp
Sig (Сиг), ryska för fisksläktet sikar
Sig, en karaktär i datorspelsserien Jak and Daxter

Akronymer 
Akronymen SIG kan avse:

SIG (musikgrupp), en finsk musikgrupp
SIG plc, ett brittiskt isoleringsföretag
Sig Sauer, ett tyskt tillverkare av skjutvapen som splittrades från Schweizerische Industrie Gesellschaft 2000
Science Initiative Group, ett internationellt team av forskare tillägnad främjandet av vetenskapen i utvecklingsländer
Shanghai International Group, ett statligt ägt bolag inom finansiella tjänster
Special Interest Group, ett community med ett gemensamt tekniskt intresse
Special Interrogation Group, den brittiska arméenheten med tyskspråkiga judiska frivilliga under andra världskriget
Special Investigation Group, en nyzeeländsk regeringensgrupp
Strasbourg IG (Strasbourg Illkirch-Graffenstaden Basket), ett franskt basketlag
Summer Institute for the Gifted, ett amerikanskt sommarprogram för begåvade barn
Susquehanna International Group, LLP, ett globalt kvantitativt handels- och teknologibolag
Särskilda inhämtningsgruppen, en specialstyrka inom svenska försvarsmakten
Schweizerische Industrie Gesellschaft, ett schweizisk-tyskt förpackningsföretag och tidigare tillverkare av järnvägsfordon och skjutvapen
15 cm sIG 33 (eller Schweres Infanterie Geschütz) en tysktillverkad infanterikanon som användes under andra världskriget
"Spectrum Is Green", en jakande anropssignal som används av karaktärerna i den brittiska TV-serien Captain Scarlet and the Mysterons på 1960-talet
IATA-koden för Fernando Luis Ribas Dominicci Airport i San Juan, Puerto Rico

Förkortningar 
Förkortningen sig eller sig. kan avse:
, en varning för trafikstockningar i Kalifornien, uppkallat efter Loyd Sigmon (i motsats till vad många tror är det inte en akronym för gridlock ("fastnat i trafikkaos")
 inom e-postkommunikation
Signatur i olika former, se namnteckning
Signore, italienska för "länsherre", se Seigneur